Kryptos es la palabra griega para "escondido", y la raíz de otras palabras, como la criptografía, el cifrado y críptico. También puede significar:

 Kryptos, es una escultura instalada en el exterior de las oficinas de la CIA en Langley, Virginia.
 Kryptos (banda), una banda de heavy metal de la India
 Kryptos, el nombre de un álbum lanzado en 1997 por Andreas Vollenweider